Nautile - submersível tripulado pertencente ao Instituto Francês de Investigação para a Exploração do Mar (Ifremer)

Nautilidae - cefalópode marinho
Nautilus (informática) - gerenciador de arquivos do Gnome/Linux
Submarino Nautilus - submarino projetado por Robert Fulton
USS Nautilus - submarino da marinha americana
9769 Nautilus - asteroide

Desambiguação